Too Hot – singolo di Kool & the Gang del 1979
Too Hot – singolo di Alanis Morissette del 1991
Too Hot – singolo di Coolio del 1995